Moschus peut désigner :

 le genre animal Moschus des chevrotains porte-musc, de la famille des Moschidae

 Mochus (), également connu sous le nom de "Moschus", "Ôchos", Môchos de Sidon et Mochus le Phoenicien, un physiologue ou philosophe naturel antique.

notes 

Homonymie